Алехандро Гонсалес () — популярное сочетание имени и фамилии в испаноязычных странах.

Известные представители:
 Гонсалес, Алехандро (род. 1973) — мексиканский боксёр.
 Гонсалес, Алехандро (род. 1989) — колумбийский теннисист.
 Гонсалес Иньярриту, Алехандро (род. 1963) — мексиканский кинорежиссёр.
 Гонсалес, Алехандро Ариэль (род. 1973) — аргентинский переводчик и исследователь русской литературы, лауреат литературных премий, президент Аргентинского общества Достоевского.
 Сильва Гонсалес, Алехандро Даниэль (род. 1989) — уругвайский футболист.